Esistono più comuni francesi con questo nome

Thorigny-sur-le-Mignon (Deux-Sèvres)
Thorigny – Vandea